För andra betydelser, se Thalia

Thalia är ett släkte av strimbladsväxter. Thalia ingår i familjen strimbladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strimbladsväxter